Плота́ — село в Прохоровском районе Белгородской области, Россия. Административный центр Плотавского сельского поселения. В селе проживает 436 человек.

История 
Село основано в середине XVII века.

В 1660-х годах в Плоте была построена Дмитриевская церковь, которая сгорела в 1809 году.

В 1885 году насчитывалась 96 дворов.

Новая церковь была построена в 1906 году.

В 1995 году в городе была открыта Плотавская средняя общеобразовательная школа. Новая школа заменила в селе старую Малояблоновскую неполную среднюю школу. Школа находится на территории Плотавского административного округа и охватывает 4 населенных пункта: Плота, Малояблоново, Жимолостное, Новоселовка. Устройство школы рассчитано на 200 учебных мест. В школе создан Управляющий Совет, работает детское объединение «Семицветная страна».

Население

Достопримечательности 
Основной достопримечательностью Плоты был местный Дом культуры, но в 2009 году в селе был построен православный храм в честь Дмитрия Солунского. Именно он претендует на роль главной достопримечательности села.

В декабре 2009 года был открыт современный магазин, который для небольшого села стал не просто торговой точкой, а своеобразным культурный центром.

В здании Полтавской средне-образовательной школы так же расположен историко-краеведческий музей и библиотека.

Фото

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Прохоровского района